

Patronyme 

 Andreas Frege (1962-), chanteur de punk rock allemand ;
 Élodie Frégé (1982-), auteur-compositrice-interprète et actrice française ;
 Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), mathématicien, logicien et philosophe allemand.

Titre 

 Élodie Frégé est le premier album d'Élodie Frégé paru en 2004.

Divers 
 (21665) Frege est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.